В соревнованиях по настольному теннису на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 172 спортсменов, которые будут соревноваться в четырёх дисциплинах. Страны могут быть представлена тремя спортсменами, но не более двух в одиночных разрядах.

Распределение квот

Одиночный разряд

Мужчины

Женщины

Командный разряд

Квалифицированные страны

Примечания

Ссылки 
 Квалификационная система 
 Списки квалифицированных спортсменов в одиночном разряде — мужчины и женщины 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012